Заседа у Меји је сукоб који се догодио током НАТО бомбардовања Југославије и рата на Косову када су припадници Ослободилачке војске Косова (ОВК) 21. априла 1999. године убили пет српских полицајаца и једног официра у близини Меје, села на Косову и Метохији.   Српски полицајци су упали у заседу у аутомобилу на путу близу центра Меје.   Један од убијених полицајаца био је командир полиције Милутин Прашевић. Ова заседа је сматра се мотивом масакра у Меји, који се догодио 28. априла те године.

Извори 

ОВК
Историја Ђаковице
Злочини над Србима